Neue Siedlung steht für folgende Orte:

Deutschland:
 Neue Siedlung (Großwoltersdorf), Wohnplatz in der Gemeinde Großwoltersdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Neue Siedlung (Seegebiet Mansfelder Land), im Ortsteil Röblingen am See der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Österreich:
 Neue Siedlung (Gemeinde Hundsheim), Ortsteil von Hundsheim, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Neue Siedlung (Gemeinde Lichtenwörth), Ortsteil von Lichtenwörth, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Neue Siedlung (Gemeinde Pfaffenschlag), Ortsteil von Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Neue Siedlung (Gemeinde Statzendorf), Ortsteil von Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Neue Siedlung (Gemeinde Steinbrunn), Ortsteil von Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland

Siehe auch:
 Neusiedlung